Филиппович — фамилия и отчество от имени Филипп. 

Известные носители:

 Филиппович, Афанасий — святой Русской православной церкви, известный общественно-религиозный деятель, публицист, писатель-полемист XVII века.
 Филиппович, Владимир Иванович (1796—1862) — генерал-лейтенант, Новгородский военный и гражданский губернатор.
 Филиппович, Константин Михайлович (ум. 1878) — российский медик, военврач, доктор медицины, статский советник.
 Леонтий (Филиппович) (Василий Константинович Филиппович; 1904—1971) — епископ РПЦ за границей; архиепископ Буэнос-Айресский, Аргентинский и Парагвайский.

 Филиппович, Анастасия Юрьевна (1993) — российская самбистка.

См. также 
 Филипович
 Филиппов